Het WTA-tennistoernooi van Kuala Lumpur (officieel BMW Malaysian Open) van 2013 vond plaats van 25 februari tot en met 3 maart 2013 in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Titelverdedigster Hsieh Su-wei was als tweede geplaatst. Zij bereikte de kwartfinale, waarin zij verloor van Bethanie Mattek-Sands.

De als eerste geplaatste Caroline Wozniacki moest reeds in de eerste ronde de duimen leggen voor de onbekende kwalificante Wang Qiang.

De ongeplaatste Karolína Plíšková uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de via een wildcard tot het toernooi toegelaten Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands in drie sets. Plíšková wist voor het eerst in haar carrière een WTA-titel binnen te rijven. Haar tweelingzus Kristýna, achtste op de plaatsingslijst, kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de Taiwanese titelhoudsters Chang Kai-chen en Chuang Chia-jung had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chang speelde samen met Shuko Aoyama uit Japan.

Het als tweede geplaatste duo Shuko Aoyama / Chang Kai-chen won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Janette Husárová en Zhang Shuai in de match-tiebreak, nadat de eerste en de tweede set al in een tiebreak waren geëindigd. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Chang had daarnaast twee eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Aoyama geen.

De Tsjechische tweeling Karolína en Kristýna Plíšková bereikte de halve finale, waarin ze werden uitgeschakeld door de latere winnaressen

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Kuala Lumpur 2013
Kuala Lumpur